Il doppio  del Copa Sevilla 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

David Marrero e Pablo Santos erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Enrico Burzi e Pavol Červenák.

Treat Conrad Huey e Harsh Mankad hanno battuto in finale Alberto Brizzi e Simone Vagnozzi 6–1, 7–5.

Teste di serie

 Rubén Ramírez Hidalgo /  Santiago Ventura (semifinali)
 David Marrero /  Pablo Santos (primo turno)

 Rogério Dutra da Silva /  Júlio Silva (quarti di finale) 
 Miguel Ángel López Jaén /  Iván Navarro (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Copa Sevilla 2009